

Note

Collegamenti esterni
 
 Profilo su GSA.com